П-330 «Азур» — комплекс средств каналообразования, предназначенный для работы по проводным и радиорелейным (в том числе тропосферным) линиям связи в военно-полевых и стационарных сетях связи. Аппаратура подобного семейства предназначена для уплотнения в диапазоне определённых частот кабельных, радиорелейных (РРЛ) и тропосферных (ТРЛ) линий на стационарных узлах связи и подвижных объектах, включая работу на ходу, в том числе и узлов связи в самолетах и вертолетах.

Состав комплекса 
К комплексу относятся каналообразующие аппаратуры передачи семейства П-330: 

 малоканальные П-330-1, П-330-3, П-330-6  
 многоканальные П-330-12, П-330-24 и П-330-60 (последняя цифра указывает число каналов ТЧ). 

Также туда входят оборудование линейных трактов обслуживаемых и необслуживаемых усилительных пунктов для ПКЛ-296/330, оборудование сопряжения с радиорелейными (и тропосферными) линиями связи П-330-24/60-СР и аппаратура параллельного выделения П-330-ВПГ/ВВГ. Каналообразующая аппаратура обеспечивает встречную работу с аппаратурой старого парка «Топаз» типов П-303, П-302, П-301 и П-300. Вышеперечисленные каналообразующие аппаратуры серии П-330 могут входить в состав аппаратной полевых УС типов П-258-60-К, П-258-24К и П-258-24/6К.

Предназначение 
Каждая каналообразующая аппаратура может уплотнять радиорелейные, тропосферные и кабельные линии связи (разные линии в зависимости от типа) собственными каналами тональной частоты (ТЧ) — иначе говоря, организовывать эти каналы ТЧ в определённых диапазонах по той или иной проводной системе в какой-то определённой линии связи. В каждой аппаратуре есть служебная связь и встроенное устройство контроля, в некоторых образцах встречается возможность организации широкополосного канала путём объединения трёх и более каналов ТЧ.

Сравнительные характеристики каналообразующих аппаратур

Примечания 

Телефонная связь
Военные средства связи